Le Palais du Tau peut faire référence à plusieurs édifices : 
 Palais du Tau à Reims,
 Palais du Tau à Angers.